Дмитрий Леонидович Боровский () — украинский футболист, полузащитник.

Игровая карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Торпедо» (Николаев). Начинал играть в любительской команде «Гидролизник» (Ольшанское). В 1999—2000 годах был игроком СК «Николаев». Дебют в высшей лиге 7 марта 1999 года в игре СК «Николаев» — «Металлист» (Харьков), 0:2. Всего в высшем дивизионе сыграл семь матчей.

Далее выступал в командах «Колос» (Степовое), «Портовик» (Ильичёвск), «Олимпия ФК АЭС» (Южноукраинск) и «Водник» (Николаев).

С 2007 года играет за любительский клуб «Торпедо» — серебряный (2008, 2009) и бронзовый (2011) призёр любительского чемпионата, финалист (2007) любительского Кубка Украины, чемпион (2008, 2010, 2011, 2013) и обладатель Кубка области (2011, 2012).

Футболисты Украины
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Энергия» Южноукраинск
Игроки ФК «Портовик» Ильичёвск
Игроки ФК «Водник» Николаев